Бушево () — село, входит в Ракитнянский район Киевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 824 человека. Почтовый индекс — 09643. Телефонный код — 4562. Занимает площадь 10 км². Код КОАТУУ — 3223781001.

История 

В 1946 г. указом ПВС УССР село Прусы переименовано в Бушево

В окрестностях села сохранились остатки двух поселений (I тыс. до н. э.), городище укрепленного поселка (ХI—XIII века) — Бушевское городище и целая группа курганов (III—I тыс. до н.э). Интересно, что некоторые из курганов в ХVI—ХVII раскапывались местным населением для добывания селитры, образовавшейся в них вследствие биохимических процессов. Для этого землю из курганов проваривали в больших котлах — селитра оседала на дно, а землю высыпали вокруг курганов. Также в Бушево сохранился один из лучших образцов деревянной архитектуры Правобережья — Троицкая церковь, сооруженная в 1760 г. Раньше рядом с церковью стояла колокольня, но, в 1941 при наступлении немцев прямым попаданием артиллерийского снаряда, колокольня была разрушена. Тому есть живые свидетели. Одна из них — Редько (в девичестве Яременко) Павлина Никифоровна 20.03.1927 года рождения. 

В Бушево сохранилось огромное здание водяной мельницы, возведенное в XIX веке. К сожалению, часть здания сейчас находится в частной собственности и скрывается за высокой стеной, а другая часть потихоньку разрушается.

Местный совет 
09643, Киевская обл., Ракитнянский р-н, с. Бушево, ул. Советская, 2; тел. 2-24-49

Ссылки 
 
 Административно-территориальное устройство Киевской области

Примечания 

Населённые пункты Ракитнянского района